Себастьен де Люксембург (; ум. 19 ноября 1569, под Сен-Жан-д’Анжели) — виконт де Мартиг, граф де Пентьевр, губернатор Бретани, французский военачальник, участник Итальянских и Религиозных войн, прозванный «Бесстрашным рыцарем» (le Chevalier sans peur).

Биография 

Сын Франсуа II де Люксембурга, виконта де Мартиг, и Шарлотты де Бросс, внучки Филиппа де Коммина.

В 1552—1553 участвовал в обороне Меца, затем Теруана, где сумел освободиться из плена, дав обязательство заплатить 40 тыс. экю, и Эдена. После смерти в 1553 отца и старшего брата унаследовал родовые владения и титул виконта де Мартиг. В 1558, чтобы собрать необходимую для выкупа сумму, был вынужден продать часть земель, в том числе остатки владений, которые его семья держала как фьеф от кантона Берн (Веве).

В 1558 под командованием герцога де Гиза принимал участие в осадах Кале и Гина. В 1560 во главе тысячного отряда участвовал в шотландской экспедиции Жака де Лабрусса, направленной на помощь регентше Марии де Гиз. Французы были блокированы англичанами и шотландскими противниками Марии Стюарт у местечка Лейт, недалеко от Эдинбурга, где, не дождавшись помощи и исчерпав возможности сопротивления, сдались.

В 1562 отличился при осаде Руана, и был назначен на должность генерал-полковника пехоты. В том же году решил исход битвы при Дрё, атаковав адмирала Колиньи своим пехотным корпусом, собранным из ветеранов, и принудив отступить с большими потерями.

С 1562 был главным заместителем своего дяди, Жана IV де Бросса, губернатора Бретани, в 1564 унаследовал от него графства Пентьевр и Этамп, а в 1565 стал его преемником на посту наместника. Будучи ревностным католиком, развернул преследование гугенотов, попутно сводя личные счеты. Протестантские авторы обвиняли его в насилиях над девушками и собственноручном убийстве заключенного-кальвиниста. В 1565 с несколькими вельможами составил заговор против коннетабля Анна де Монморанси и Колиньи, но планы заговорщиков были раскрыты, и в ответ на жалобы протестантов Нанта Карл IX 26 июня 1565 издал ордонанс, защищавший их права.

В 1567 гугеноты устроили беспорядки в Нанте, Себастьен занимался наведением порядка, а в январе 1568 выступил вместе с герцогом Анжуйским в поход на принца Конде, завершившийся подписанием 2 мая мира в Лонжюмо. Когда стало известно, что кальвинисты нарушили соглашение, Себастьену было поручено соединиться на Луаре с герцогом Луи де Монпансье, выступившим против войск Колиньи и Конде, стоявших в Ла-Рошели. У Сен-Матюрена на Луаре он нагнал отряд протестантов Франсуа де Колиньи и разгромил в жестоком сражении 15 сентября 1568, после чего присоединился к Монпансье.

В кампанию 1569 сражался в битвах при Массиньяке и Жарнаке. В неудачном сражении при Пампру командовал пехотным авангардом и сумел отступить, избежав крупных потерь. В награду король в сентябре возвел графство Пентьевр в ранг герцогства-пэрства. 3 ноября 1569 Себастьен де Люксембург командовал пехотой в решающей битве при Монконтуре, и двумя атаками прорвал боевой порядок авангарда кальвинистов, добыв победу.

19 ноября, командуя пехотой при осаде Сен-Жан-д’Анжели, был смертельно ранен в голову выстрелом из аркебузы. Был погребен в церкви кордельеров в Генгане.

Семья 

Жена: (1556): Мария де Бокер (ум. 1613), дочь Жана де Бокера, сенешаля Пуату, и Гийоны де Брёй.

Дети:

 Жанна де Люксембург-Мартиг
 Мария де Люксембург-Мартиг (1562—1623), герцогиня де Пентьевр. Муж (1579): Филипп Эммануэль Лотарингский, герцог де Меркёр (1558—1602)

Примечания

Литература 

 Dessemontet O. Les Luxembourg-Martigues, seigneurs au Pays de Vaud 1487—1558 // Revue suisse d’histoire. Vol. 4 (1954), pp. 88—123
 Le Moyne de La Borderie A. Histoire de Bretagne. T. V. Rennes, 1913
 Levot P. Martigues (Sébastien de Luxembourg, vicomte de) // Biographie universelle, ancienne et moderne. T. XXVII. — P.—Leipzig, 18.., pp. 108—110
 Le grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. Vol. VI. — Geneve, Slatkine reprints, 1995

Дом Люксембург-Линьи
Пэры Франции
Военачальники Франции
Участники Итальянских войн
Участники Религиозных войн: Католики
Графы де Пентьевр
Герцоги де Пентьевр